Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Spaleniak – polski wokalista, gitarzysta, kompozytor
 Wojciech Spaleniak – polski bibliotekarz i historyk